Het ATP-toernooi van Montreal/Toronto 2012 (met de officiële naam Rogers Cup) werd gespeeld van 6 augustus tot en met 12 augustus 2012. Het tennistoernooi werd gespeeld op hardcourtbanen van het Rexall Centre in de Canadese stad Toronto.

De titelverdediger in het enkelspel, de als eerste geplaatste Serviër Novak Đoković, wist met succes zijn titel te prolongeren. Na in de halve finale zijn landgenoot Janko Tipsarević te hebben uitgeschakeld, versloeg hij in de finale de Fransman Richard Gasquet met 6-3, 6-5.

Van de titelhouders in het dubbelspel was Michaël Llodra zijn titel niet komen verdedigen. Zijn voormalig partner Nenad Zimonjić speelde deze editie samen met Paul Hanley; zij werden in de derde ronde uitgeschakeld door de latere winnaars. De als tweede geplaatste Amerikaanse broers Bob en Mike Bryan wonnen het toernooi. In de finale versloegen zij de Spanjaarden Marcel Granollers en Marc López in de match-tiebreak.

Het toernooi van 2012 trok 145.445 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Montreal/Toronto
2012